USA
Santa Fe megye, megye Új-Mexikó államban
Santa Fe megye, megye volt Texas államban, az 1850. évi kompromisszum szüntette meg